Файе́ () — коммуна во Франции, департамент Аверон.
 Файе́ () — коммуна во Франции, департамент Эна.

Персоналии 
 Файе, Амди (род. 1977) — сенегальский футболист.
 Файе, Габриэль (1832—1899) — французский художник.
 Файе, Гильермо (род. 1985) — французский горнолыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.
 Файе, Гюстав (1865—1925) — французский художник.
 Файе, Лассана (род. 1998) — нидерландский футболист, играющий на позиции защитника.
 Файе, Мухаммад (род. 1985) — сенегальский баскетболист.